Сороки — многозначный термин:

 Сороки — род птиц из семейства врановых.
 Со́роки — день народного календаря, отмечаемый .

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сороки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Молдавия 
 Сорока — село в Глодянском районе.
 Сороки — город, административный центр Сорокского района.

Россия 
 Сороки — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Сороки — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Сороки — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области.
 Сороки — село в Жолковской общине Львовского района Львовской области.
 Сороки — село в Щирецкой общине Львовского района Львовской области.
 Сороки — село в Бучачском районе Тернопольской области.

См. также 
 Сороки-Львовские — село в Пустомытовском районе Львовской области.